Перелік риб Дніпра. Включає в себе як аборигенні види, так й інтродуковані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Див. також 
 Список риб України
 Список риб Дунаю
 Список риб Чорного моря
 Список риб Азовського моря

Списки тварин України
Україна
Риби Європи